Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2003 vond plaats van zondag 17 tot en met zaterdag 23 augustus 2003 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

Het derde reekshoofd, Jennifer Capriati uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Lindsay Davenport doordat Davenport tijdens de tweede set de strijd moest opgeven. Capriati wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende (en laatste) WTA-titel, de enige van 2003. Zij won US$ 96.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het ongeplaatste koppel Alicia Molik en Magüi Serna in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun achttiende gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Argen­tijnse Suárez tien.

De Belgische Els Callens speelde samen met Angelique Widjaja uit Indonesië – zij bereik­ten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

New Haven 2003
New Haven